Osoby o tym nazwisku:
 Apoloniusz Dydyński – polski urzędnik
 Ludwik Dydyński – polski lekarz, neurolog i balneolog
 Łukasz Dydyński – katolicki duchowny i urzędnik
 Teodor Dydyński – polski prawnik